Under the Rising Sun: Live in Japan (Rising Power Tour) è un live DVD della band thrash metal australiana Dungeon, girato a Tokyo nel 2003 e pubblicato nell'agosto 2004 dall'etichetta Metal Warriors.

Il titolo del DVD è stato suggerito da una fan sul forum internet della band.

Tracce 

Tracce bonus

Collegamenti esterni